Giuseppe Peretto (Bassano del Grappa, 27 de maio de 1874 — Socorro, 15 de janeiro de 1949) foi um pintor e restaurador ítalo-brasileiro.

Ligações externas
Mais informações sobre o artista

Pintores da Itália
Brasileiros de ascendência italiana
Naturais de Bassano del Grappa